Klainedoxa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Klainedoxa ingår i familjen Irvingiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Klainedoxa